Цехановский () — польская фамилия; имеет женскую форму Цехановская.

Известные носители:

 Цехановский, Болеслав (1897—1940) — полковник Войска Польского, командир 64 пехотного полка. Погиб в Катыни.
 Цехановский, Войцех (1680—1721) — польский учёный в областях математики, грамматики, риторики и поэтики.
 Цехановский, Дамиан (род. 1996) — польский футболист, защитник клуба Завиша (Быдгощ)
 Цехановский, Зигмунт (1873—1966) — польский учёный-механик. Профессор Львовской Политехники.
 Цехановский, Иоахим (?-1719) — греко-католический священник, с 1716 года пинско-туровский епископ.
 
 Цехановский, Станислав (купец) (1793—1866) — польский купец.
 Цехановский, Станислав (патологоанатом) (1869—1945) — польский патологоанатом.
 Цехановский, Станислав Ян (1845—1927) — польский юрист и предприниматель.
 Цехановский, Целестин (1835—1906) — польский врач, участник Январского восстания.
 Цехановский, Ян (1887—1973) — польский дипломат.
 Цехановский, Ян (историк) (род. 1930) — польский историк, специалист в истории эмиграции.
 Цехановский, Ян Станислав (род. 1974) — польский историк, глава Управления по делам ветеранов и репрессированных.
 Цехановский, Ян Якуб (1796—1884) — польский промышленник еврейского происхождения, граф, основал первую в Польше фабрику цемента.

 Цехановская, Зофья (1896—1972) — польская литературовед и критик.
 Цехановская, Лиля (1884—?) — польская и французская художница.

 Домброва-Цехановский, Фердинанд (1759—1828) — греко-католический священник, с 1810 года хельмский епископ, сенатор.

См. также 
 Цехановецкий
 Цеханович